Sadio Doumbia e Fabien Reboul erano i detentori del titolo ma sono stati eliminati in semifinale.

In finale Viktor Durasovic e Otto Virtanen hanno sconfitto Filip Bergevi e Petros Tsitsipas con il punteggio di 6-4, 6-4.

Teste di serie 

  Sadio Doumbia /  Fabien Reboul (semifinale)
  Nuno Borges /  Francisco Cabral (quarti di finale)

  Jonathan Eysseric /  David Pel (semifinale) 
  Jonny O'Mara /  Sem Verbeek (quarti di finale)

Wildcard 

  Gabriel Debru /  Arthur Fils (primo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

Brest Challenger 2022